

Astronomia 
 18555 Courant – asteroide della fascia principale

Geografia 
 Courant – comune della Charente Marittima (Francia)

Persone 
 Gérard Courant – regista, attore e scrittore francese
 Richard Courant – matematico tedesco

Altro 
 Courant Institute of Mathematical Sciences – istituto matematico dell'Università di New York